Die Deutsche Skeleton-Meisterschaft 2015 fand vom 2. bis 4. Januar 2015 auf der Bobbahn Winterberg statt. Der Wettbewerb wurde vom Bob- und Schlittenverband für Deutschland (BSD) veranstaltet und vom BSC Winterberg ausgerichtet.

Sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen wurde das Ergebnis in zwei Läufen ermittelt. Alexander Gassner und Jacqueline Lölling gewannen jeweils ihren zweiten Titel nach 2012. Auf die Plätze kamen bei den Männern Axel Jungk, der seine erste Medaille bei einer DM gewann, sowie Christopher Grotheer, der zum zweiten Mal nach 2013 Bronze holte. Bei den Frauen erreichte Tina Hermann mit Silber ebenfalls ihre erste DM-Medaille, während Sophia Griebel mit dem dritten Rang zum vierten Mal auf dem Podest stand. Der Titelträger 2014 Frank Rommel hatte seine Karriere vor der Saison beendet; Vorjahressiegerin Anja Selbach belegte den vierten Platz.

Männer 

Am Start waren 18 Teilnehmer von 8 Vereinen.

Frauen 

Am Start waren 17 Teilnehmerinnen von 9 Vereinen.

Weblinks 
 Ergebnis Männer (PDF; 254 kB)
 Ergebnis Frauen (PDF; 253 kB)
 Meldung auf der Website des BSD. Abgerufen am 6. Januar 2015.

2015
Sportveranstaltung 2015
Sportveranstaltung in Winterberg